Aspericreta är ett släkte av mossdjur. Aspericreta ingår i familjen Smittinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Aspericreta